

Niemcy 
 Petershagen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Minden-Lübbecke
 Petershagen/Eggersdorf

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Pęciszewko
 Pieszkowo
 Powalice
 Żelichowo

Osoby 
 Rudolf Petershagen – niemiecki polityk